Jaren 10 verwijst naar het tweede decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
10-19
110-119
210-219
310-319
410-419
510-519
610-619
710-719
810-819
910-919
1010-1019
1110-1119
1210-1219
1310-1319
1410-1419
1510-1519
1610-1619
1710-1719
1810-1819
1910-1919
2010-2019